Kosanović ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Kosanović (* 1962), serbischer Schachspieler
 Milan Kosanović (* 1981), serbischer Handballspieler
 Miloš Kosanović (* 1990), serbischer Fußballspieler
 Zdenko Kosanović (* 1964), kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Zoran Kosanović (1956–1998), jugoslawischer und kanadischer Tischtennisspieler